

Cinema
Insomnia – cortometraggio del 1916 diretto da Earl Metcalfe
Insomnia – film del 1997 diretto da Erik Skjoldbjærg
Insomnia – film del 2002 diretto da Christopher Nolan, remake del film del 1997

Letteratura
Insomnia – romanzo del 1994 di Stephen King
Insomnia – raccolta di racconti horror del 2009 di Simone Marini

Musica
Insomnia – album dei Deinonychus del 2004
Insomnia – singolo di Craig David del 2008 
Insomnia – album degli Hed P.E. del 2007 
Insomnia – singolo di Jelena Karleuša del 2010
Insomnia – EP di Megan Washington del 2011
Insomnia – album di Skepta, Chip e Young Adz del 2020
Insomnia – singolo di Daya del 2019

Televisione
Insomnia – programma televisivo di MTV Italia
 Insomnia – miniserie televisiva del 2018